Ачимович (; ; ) — балканская фамилия. Известные носители:
 Ачимович, Йован (род. 1948) — югославский футболист, полузащитник.
 Ачимович, Тихомир Михайлович (1926—1978) — югославский, сербский писатель. 
 Ачимович, Миленко (род. 1977) — словенский футболист, полузащитник.